Dolní Újezd kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Dolní Újezd (ort i Tjeckien, Pardubice), 
 Dolní Újezd (ort i Tjeckien, Olomouc), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar